Universal City (Californië)
 Universal City (Texas)